

Localidades

Low Moor (Iowa)
Low Moor (Virgínia)

Desambiguações de topônimos